Philemon uit de Brief van Paulus aan Filemon
 Philémon, een stripserie
 Philemon Mukarno
 Philemon en Baucis
 Philemon en Baucis (hoorspel)
 Filemon Wesselink
 Philemon (geslacht), een vogelgeslacht uit de familie Honingeters